Ле-Камма́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 60 км на південний схід від Тулузи, 60 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 187 осіб у працездатному віці (15-64 років) 136 були активні, 51 — неактивна (показник активності 72,7%, у 1999 році було 70,1%). З 136 активних працювало 118 осіб (71 чоловік та 47 жінок), безробітних було 18 (9 чоловіків та 9 жінок). Серед 51 неактивної 13 осіб було учнями чи студентами, 21 — пенсіонером, 17 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 134 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 288,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Каммаз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн